Част от поредицата 100 години Американски филмов институт..., 100 години Американски филмов институт... 100 тръпки е списък на 100 най-добри филма, от които те побиват тръпки в американското кино. Списъкът е обявен от АФИ на 21 юни, 2001 по CBS, със специален водещ Харисън Форд.

Списъкът

Бележки 
 Филмите се простират от Safety Last!, излязъл през 1923 г., до Матрицата и Шесто чувство излезли през 1999.
 Харисън Форд и Клод Рейнс са двамата актьори с най-много филми, участвайки в 4. Форд участва в Блейд Рънър, Похитителите на изчезналия кивот, Беглецът и Междузвездни войни, докато Рейнс участва в Приключенията на Робин Худ, Лорънс Арабски, Небезизвестните и Казабланка.
 Алфред Хичкок е режисирал девет филма от списъка, включително #1 трилъра, Психо, правейки го режисьора с най-много филми. Неговите кратки появи го правят и актьора с най-много филми, защото участва във всики негови филми освен Набери „М“ за убийство, където се появява на снимка на стена.
 Стивън Спилбърг е режисирал шест филма от списъка, два от които са в топ 10. Спилбърг също така е сценарист и продуцент на Полтъргайст. Стенли Кубрик е режисирал пет филма от списъка.
 Най-много филми в списъка са създадени през 1970-те – 22 филма. 21 филма са създадени през 1960-те, докато от 1980-те и 1950-те са включени по 14 филма.
 Терминатор 2: Денят на страшния съд е единственото продължение в списъка.
 Трилъри между поколенията включват Джон Хюстън заедно с баща си Уолтър Хюстън в Съкровището на Сиера Мадре, Алфред Хичкок и дъщеря му Пат Хичкок в Непознати във влака и Психо и Джанет Лий (Психо, Touch of Evil, Манджурският кандидат) и дъщеря ѝ Джейми Лий Къртис (Хелоуин), които участват в различни филми. Кърк Дъглас в Спартак и синът му Майкъл Дъглас във Фатално привличане и Китайски синдром.
 100-те тръпки покриват много жанрове включително комедии (Safety Last!), съдебни драми (12 разгневени мъже), бедствия (Титаник), епични (Лорънс Арабски), ужаси (Психо), мюзикъли (Магьосникът от Оз), ноар (Двойна застраховка), научна-фантастика (Пришълецът), спортни (Роки), съспенс (Север-северозапад), военни (Спасяването на редник Райън) и уестърни (Точно по пладне).

Списъци за САЩ
Американски филмов институт
Трилъри